O termo malgaxe pode se referir a:

 Língua malgaxe
 Malgaxes – o povo malgaxe
 Algo relacionado a Madagáscar

Desambiguação